Antilly (Moselle)
 Antilly (Oise)